Durrer ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Durrer (1950–2008), Schweizer Politiker (CVP)
 Adolf Durrer (1849–1909), Schweizer Politiker
 Adrian Durrer (* 2001), Schweizer Fußballspieler
 Delia Durrer (* 2002), Schweizer Skirennläuferin
 Franz Durrer (1790–1857), Schweizer Politiker
 Hans Durrer (* 1953), Schweizer Autor
 Josef Durrer (1841–1919), Schweizer Ingenieur und Politiker (FDP)
 Michael Durrer (* 1984), Schweizer Politiker (Grüne)
 Robert Durrer (1867–1934), Schweizer Historiker, Kunsthistoriker, Richter und Archivar
 Robert Durrer (Politiker) (1836–1889), Schweizer Jurist und Politiker
 Robert Durrer (Metallurg) (1890–1978), Schweizer Hochschullehrer für Metallurgie an der ETH Zürich
 Ruth Durrer (* 1958), Schweizer Astrophysikerin 
 Sylvie Durrer (* 1960), Schweizer Sprachwissenschaftlerin, Direktorin des EBG
 Zeno Durrer (1884–1967), Schweizer Unternehmer